Кубок Чемпіонів Таїланду з футболу 2018  — 2-й розіграш турніру. Матч відбувся 19 січня 2018 року між чемпіоном Таїланду клубом Бурірам Юнайтед та володарем кубка Таїланду клубом Чіанграй Юнайтед.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt

2018
Таїланд
Січень 2018
2018 у таїландському спорті